Rummer ist der Name von
 Hans Rummer (1880–1945), deutscher Bergarbeiter, Mitglied des Provisorischen Nationalrats in Bayern in der Weimarer Republik
 Johann Michael Rummer (1747–1821), deutscher Kunsthandwerker
 Ralf Rummer (* 1962), deutscher Psychologe
Siehe auch:
 Rumer